Just a Little More Love er er musikalbum udgivet i år 2002 af David Guetta. CD'en lå som den 6. mest populære CD i Frankrig på det tidspunkt, nr. 43 i Belgien og nummer 17 Schweiz.

Spor

Referencer

Eksterne henvisninger 

Album fra 2002